Příjmení Minić (v srbské cyrilici Минић) může označovat následující osoby:

 Mitar Minić – zpěvák turbofolku
 Miloš Minić – jugoslávský komunistický politik.
 Milomir Minić – blízký spolupracovník Slobodana Miloševiće
 Helena Minić – chorvatská herečka

Srbská příjmení